China International Fund Limited — empresa chinesa;
 Club Internacional de Foot-Ball — clube multidesportivo português;
 Cost, Insurance and Freight — termo Incoterms.
 Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - uma classificação que faz parte da Família de Classificações Internacionais da OMS.

CIF - Custo Industrial Fabril

Ver também 

 Cif — linha de produtos de limpeza da Unilever.